Лептин (; погиб в 383 или 374 году до н. э. при Кронионе) — древнегреческий политический деятель и военачальник, брат тирана Сиракуз Дионисия Старшего. В качестве командующего флотом участвовал в войнах с Карфагеном, погиб в одной из битв. Потомком Лептина считается Филистида, жена царя Сиракуз Гиерона II.

Биография 
Лептин фигурирует в источниках как брат Дионисия Старшего — тирана Сиракуз, создавшего обширную территориальную державу. Соответственно отцом Лептина мог быть Гермократ (родной отец Дионисия) либо Гелор (отчим Дионисия). В первый раз Лептин упоминается в связи с событиями 397 года до н. э., когда шла война с Карфагеном: брат назначил его руководить осадой города Мотия на западе острова Сицилии. После взятия Мотии Дионисий поручил Лептину во главе эскадры в 120 кораблей осадить Эгесту и Энтеллу и противодействовать возможным попыткам карфагенян переправить на Сицилию новую армию. В 396 году до н. э. такая попытка действительно произошла; Лептин смог потопить 50 кораблей с пятью тысячами солдат, но основные силы армии Гимилькона II всё-таки высадились на острове, в Панорме. У Катаны произошла морская битва, в которой Лептин, действовавший, по словам Диодора Сицилийского, «отважно, но безрассудно», был наголову разгромлен.

Это поражение не лишило Лептина доверия брата: он продолжал командовать флотом совместно с . Карфагенян вскоре удалось разбить, и угроза для Сиракуз миновала. В 390 году до н. э. Дионисий отправил Лептина с эскадрой в Италию, на помощь луканам против местных греков. Тот добился заключения мира между враждующими сторонами, что явно противоречило интересам Дионисия, рассчитывавшего воспользоваться затянувшейся войной в своих интересах. Поэтому тиран отстранил Лептина от командования и заменил другим братом, Феаридом. Лептин уехал в добровольное изгнание в Фурии. Там он был принят с большим радушием, а позже Дионисий призвал его обратно и, чтобы скрепить примирение, женил на своей дочери Дикеосине.

В 383 или 374 году до н. э. Лептин принял участие в морской  с карфагенянами при Кронии. Командуя левым флангом, он погиб в схватке.

Семья 
Известно, что Лептин соблазнил и увёл от мужа чужую жену, которая родила ему двух дочерей (имён в источниках нет). Одну дочь он выдал замуж за Филиста без предварительного согласования с Дионисием. Последний, узнав об этом, пришёл в ярость и Филиста изгнал, а жену Лептина приказал заковать в кандалы. Позже Дионисий сделал Лептина своим зятем, но отношения между родственниками в любом случае оставались непростыми. Тиран боялся заговоров и покушений и не доверял даже брату. Плутарх рассказывает о случае, когда Лептин, рассказывая Дионисию о какой-то местности, взял у телохранителя копьё и начал им чертить карту на земле; Дионисий «жестоко разгневался» на брата, а хозяина копья приказал казнить.

У Лептина был как минимум один сын по имени Алкет; возможно, его сыном был ещё один Лептин, тиран сицилийских городов  и Аполлония. Потомки Лептина, принадлежавшие к высшей знати, жили в Сиракузах и спустя век после его смерти. Именно к этому роду (по прямой мужской линии либо через жену Филиста) возводил свою генеалогию тесть царя Гиерона II по имени Лептин.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Династия Дионисия
Военачальники IV века до н. э.
Правители Европы IV века до н. э.